— японский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал в сборной Японии.

Карьера 
Дебютировал за национальную команду 9 августа 2006 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго, когда вышел на замену.

Статистика

Сборная 
Последнее обновление: 1 июня 2011

Клуб 
Последнее обновление: 5 марта 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Йокогама Ф. Маринос»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»